112 може да се отнася за:

 числото 112
 112 година от новата ера
 112 година преди новата ера
 112 – телефонен номер за спешни случаи